Сарса-Капилья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серена. Занимает площадь 92 км². Население — 393 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бадахоса